ФРГ принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в первый раз, и завоевала десять бронзовых, одиннадцать серебряных и пять золотых медалей.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B.
 Мужчины

Современное пятиборье 

Современное пятиборье включает в себя: стрельбу, плавание, фехтование, верховую езду и бег.

Мужчины

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

Полуфинал

Матч за 3-е место

Итог: Мужская сборная ФРГ по хоккею на траве заняла 4-е место

Ссылки 
 Сборная ФРГ  на сайте sports-reference.com 

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года